Bentong (district), een district in de Maleisische deelstaat Pahang
 Bentong (stad), de hoofdplaats van het Maleisische district Bentong
 Bentong (taal), een taal op Indonesië

Mensen
 Bentong (komiek) (1964-2019), een komiek uit de Filipijnen